Următoarea listă este o listă de culori pentru care sunt date valori hexazecimale, RGB și HSV. Pentru o listă de culori ordonate alfabetic, a se vedea: Listă de culori în ordine alfabetică.

Culoarea reală a mostrelor prezentate mai jos poate varia în funcție de mulți parametri, cum ar fi proprietățile monitorului utilizat, setările de gestionare a culorilor calculatorului și condițiile de sursă și de iluminare ale mediului. În general, un monitor calibrat corespunzător, potrivit pentru lucrul în culori, ar trebui să reprezinte cu acuratețe aceste culori.

Culori și pigmenți tradiționali 
Culorile comune și tradiționale sunt enumerate mai jos. Multe dintre ele au provenit ca pigmenți pentru pictura artistică; uneori numele lor se referă la regiunile geografice în care au fost utilizate sau produse, la mineralele și substanțele chimice care au fost incluse în compoziția lor.

Rețineți că denumirea culorilor variază între oameni și culturi: se poate întâmpla ca același nume de culoare să evoce o nuanță diferită pentru locuitorii din diferite țări. Alteori, numele unei culori nu admite o reprezentare precisă, dar desemnează o serie aproximativă de nuanțe care pot fi identificate cu acel nume. Finalmente, culorile considerate frecvent utilizate nu sunt aceleași în toate culturile și țările.

De asemenea, printre culorile din această listă, unele au o definiție precisă și lipsită de ambiguități, în timp ce altele pot fi indicate doar aproximativ.

Maro 

|}

Alte nuanțe de maro 

|}

Roșu 

|}

Tranziție de la roșu la portocaliu 

|}

Portocaliu 

|}

Galben

|}

Tranziție de la galben la verde 

|}

Verde 

|}

|}

|}

|}

Colorații albastre verzi 

|}

Tranziție de la verde la albastru (în culori standard) 

|}

Albastru deschis 

|}

Albastru mediu și închis 

|}

Tranziție de la albastru la purpuriu (în culori standard) 

|}

Purpuriu, liliac și violet 

|}

|}

Trandafiriu 

|}

Tranziție de la purpuriu la roșu (în culori standard) 

|}

Alb 

|}

Gri 

|}

Negru 

|}

Note

 
Liste